Ида (Ida) е име на:

 Ида (име), празнува се на 7 февруари
 243 Ида, астероид, открит на 29 септември 1884
 Ида (Крит) или (Psiloritis), планина на остров Крит в Гърция
 Ида (нимфа), нимфа от Гръцка митология
 Ида (орхидея), орхидея
 Ида планина (Турция), планина в Мала Азия
 Ида, река в Словакия
 Ида, река в Сибир, приток на Ангар
 Ида от Херцфелд, немска светица (* 770/775, † 825)
 Ида, няколко града
 „Ида“, полски филм от 2013 г.
 IDA, (International Dark-Sky Association), общност на астрономи против Светлинното замърсяване от 1988 г.

Вижте също 
 Ита (пояснение)
 Идас, от древногръцката митология, син на Афарей